Broadhurst ist der Familienname folgender Personen:
 Al Broadhurst (* 1927), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Amy Broadhurst (* 1997), irische Boxerin
 David Broadhurst (* 1947), britischer Physiker
 Harry Broadhurst (1905–1995), britischer Air Chief Marshal
 Jean Broadhurst (1873–1954), US-amerikanische Botanikerin, Bakteriologin und Hochschullehrerin
 John Broadhurst (* 1942), englischer anglikanischer Bischof und katholischer Priester
 Michael Broadhurst (* 1986), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Nicholas Broadhurst, britischer Regisseur
 Paul Broadhurst (* 1965), englischer Profigolfer
 Phil Broadhurst (1949–2020), neuseeländischer Jazzmusiker und Radiomoderator
 Ronald J. C. Broadhurst (1906–1976), britischer Brigadegeneral und Arabist

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Broadhurst (Georgia)